Mélanodermie peut désigner :
 la coloration foncée naturelle chez les populations noires ;
 une hyperpigmentation de la peau due à la mélanine.